Waveland puede referirse a:
Rockall, pequeño peñón rocoso ubicado en el océano Atlántico Norte.
Localidades de Estados Unidos:
Waveland (Indiana)
Waveland (Misisipi)